Аттилио Коссовель (, 21 апреля 1909, Риека, Австро-Венгрия — 5 июля 1982, Монца, Италия) — итальянский футболист. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Карьера 

В качестве футболиста провел три сезона за "Милан". Всего в Серии А провел за команду 56 матчей, в которых забил четыре гола. В дальнейшем Коссовель выступал за коллективы из низших итальянских лиг.

После завершения карьеры стал тренером. В 1956 году Коссовель вошел в тренерский штаб Этторе Пуричелли в клубе Серии B "Палермо". После окончания сезона он сменил его на посту главного тренера. В дальнейшем работал с "Реджиной" и с "Монцой".

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте на сайте Enciclopediadelcalcio

Футболисты Италии
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Виджевано»
Игроки ФК «Пирелли»
Игроки ФК «Фиумана»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Пьяченца»
Тренеры ФК «Палермо»
Тренеры ФК «Реджина»
Тренеры ФК «Монца»
Тренеры ФК «Про Сесто»